Charles Collier est le nom porté par :
  (1848-1900), homme d'affaires américain ;
 Charles Collier (frère Adolphe-Joseph) (1872-1940), religieux français.

Voir aussi